Сен-Пер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Діжона, 50 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 518 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1169,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Пер на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету Сен-Пер
 [ Розташування муніципалітету Сен-Пер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр